Piłka wodna na Igrzyskach Śródziemnomorskich 2005 odbywała się w dniach 29 czerwca – 3 lipca 2005 roku. Rozegrano jedynie zawody męskie w Centro Deportivo las Almadrabillas.

Zawody

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Igrzyska Śródziemnomorskie 2005
Piłka wodna na igrzyskach śródziemnomorskich